Osiek – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie bielskim.

Siedziba gminy to Osiek.

Według danych z 31 grudnia 2015 gminę zamieszkiwało 8125 osób. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku gminę zamieszkiwały 8224 osoby.

Struktura powierzchni 
Według danych z roku 2002 gmina Osiek ma obszar 41,18 km², w tym:
 użytki rolne: 76%
 użytki leśne: 8%

Gmina stanowi 10,14% powierzchni powiatu.

Demografia 
Dane z 31 grudnia 2016:

Urodzenia - Małżeństwa - Zgony w 2016 roku

Ludność gminy Osiek na przełomie lat 1995–2015

Piramida wieku mieszkańców gminy Osiek w 2014 roku.

Sołectwa 
Głębowice, Osiek.

Sąsiednie gminy 
Kęty, Oświęcim, Polanka Wielka, Przeciszów, Wieprz

Przypisy